Carlo Fatuzzo – politico italiano
 Fabio Fatuzzo – docente e politico italiano
 Marco Fatuzzo – politico italiano